Niemcy:
 Trantow – część gminy (Ortsteil) Sassen-Trantow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Cordula Trantow – niemiecka aktorka
 Herbert Trantow – niemiecki kompozytor

Zobacz też:
 Sassen-Trantow